The Lure – film del 1914 di Alice Guy-Blaché
The Lure – film del 1933 di Arthur Maude
The Lure (Córki dancingu) – film del 2015 di Agnieszka Smoczyńska